Czeczot ist der Nachname von

 Jan Czeczot (1796–1847), polnischer Ethnograf und Schriftsteller
 Ursula Czeczot (1917–1980), deutsche Kunstwissenschaftlerin und Abgeordnete der Volkskammer